Грустная песня:
 Грустная песня
 Грустная песня (фильм)